Цыганка — представительница цыганского народа.

 Топонимы
 Цыганка — село и коммуна в Кантемирском районе Молдавии
 Новая Цыганка — село в Кантемирском районе Молдавии
 Цыганка — река в Тернопольской области Украины
 Цыганка — река в Свердловской области в России, приток Туры
 Цыганка — река на юге Москвы, левый приток Сосенки
 Цыганка — деревня в Советском районе Курской области России

 Художественные произведения
 Цыганка () — американский музыкальный телефильм 1993 года
 Цыганка () — аргентинская теленовелла с Андреа Дель Бока 1995 года
 Цыганка () — американский телесериал Netflix 2017 года
 Цыганка () — концертная рапсодия Мориса Равеля для скрипки с оркестром

См. также